Die Oblast Saratow im Föderationskreis Wolga der Russischen Föderation gliedert sich in 38 Rajons und 4 Stadtkreise. Den Rajons sind insgesamt 42 Stadt- und 354 Landgemeinden unterstellt (Stand: 2010). Die Stadtkreise werden vom Oblastverwaltungszentrum Saratow sowie drei „Geschlossenen Städten/Siedlungen“ (SATO) gebildet.

Stadtkreise

Rajons 

Anmerkungen:

Quellen 
  beim Föderalen Dienst für staatliche Statistik Russlands (Berechnung per 1. Januar; Exceldatei; 562 kB)
 Offizielles Webportal der Munizipalen Gebilde der Oblast Saratow (russisch)
 Oblast Saratow auf terrus.ru (russisch)

Saratow